Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 2016 probíhala v areálu riodejaneirského Olympijského tenisového centra, ležícího v Parku Barra. Soutěž se konala v období od 6. do 14. srpna 2016 na deseti otevřených dvorcích s tvrdým povrchem GreenSet Grand Prix Cushion, Šest dalších kurtů bylo určeno pro trénink.

Turnaj pořádaly Mezinárodní tenisová federace a Mezinárodní olympijský výbor. Mužská dvouhra se stala součástí profesionálního okruhu ATP World Tour a 64 tenistů si z ní do žebříčku ATP nepřipsalo žádné body. Hrálo se na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté olympijské medaile potřeba vyhrát sady tři. Tiebreak poprvé uzavíral všechny sety za stavu her 6–6.

Někteří tenisté v souvislosti s neúčastí zmínili i riziko nákazy virem zika, které hrálo v jejich rozhodnutí roli. Z elitní světové desítky tak učinili Milos Raonic a Tomáš Berdych, mezi dalšími pak např. Ukrajinec Alexandr Dolgopolov. Třetí hráč žebříčku Roger Federer předčasně ukončil sezónu na konci července pro nedoléčené protrahované zranění kolene. Neúčast Jiřího Veselého kvůli angíně oznámil vedoucí výpravy českých tenistů Petr Pála. Německý teenager a světová pětadvacítka Alexander Zverev se pak 1. srpna omluvil, protože se po dvou amerických turnajích necítil zcela zdravý. Po Federerovi se začátkem srpna omluvil i další Švýcar a čtvrtý hráč žebříčku Stan Wawrinka, jenž měl problémy se zády. Maximální počet čtyř tenistů v soutěži využily Argentina, Austrálie, Francie, Itálie, Španělsko a Spojené státy.

Obhájce zlaté medaile z londýnských Her XXX. olympiády, 29letý britský druhý hráč světa Andy Murray, opět zvítězil po finálové výhře nad Argentincem obhajujícím bronz, Juanem Martínem del Potrem po čtyřsetovém průběhu 7–5, 4–6, 6–2, 7–5. Stal se tak prvním tenistou historie, který získal druhou zlatou olympijskou medaili z dvouhry. Do sbírky britských medailí přispěl sedmnáctým zlatým kovem z tenisových soutěží. Finálové drama trvalo přes čtyři hodiny a oba aktéři si patnáctkrát prolomili svá podání. Del Potro hrál pod žebříčkovou ochranou, když se na dvorce vrátil v únoru 2016 po dlouhodobém zranění zápěstí. Během turnaje mu na žebříčku patřila 141. příčka.

Bronz připadl čtvrtému nasazenému Japonci Kei Nišikorimu, jenž za 2:50 hodin zdolal španělskou turnajovou trojku Rafaela Nadala ve třech sadách. Pro Japonsko vybojoval třetí tenisovou medaili a první od roku 1920 a stříbrného singlisty Ičiji Kumagaeho.

Harmonogram 
Mužská dvouhra probíhala od soboty 6. srpna do neděle 14. srpna 2016.

Významné zápasy 

Australan John Millman, figurující na 75. příčce žebříčku, se stal prvním tenistou v mužské olympijské dvouhře od zařazení tenisu na hry v roce 1896, který vyhrál zápas bez ztráty gamu 6–0 a 6–0. V prvním kole tímto výsledkem porazil Litevce Ričardase Berankise.

Jediný český zástupce v soutěži a olympijský debutant v soutěži dvouher Lukáš Rosol nestačil v úvodním kole na nasazenou francouzskou šestnáctku Benoîta Paireho, jemuž podlehl ve třech setech. Zápas zhodnotil slovy: „Bohužel jsem ve třetím setu neproměnil pár brejkbolů a on ano. Celý zápas jsem se trápil na prvním servisu, což bylo ovlivněné i tím, že se hrálo pod světly, neletělo to tolik. Střídal jsem rakety, hledal možnosti. Ale nestačilo to.“ Poté však Paire nestačil na Itala Fabia Fogniniho, když neproměnil mečbol.  Krátce po prohře mu představitelé francouzského tenisového svazu nařídili okamžité opuštění olympijské vesnice a vyřadili jej z francouzského družstva za „porušování pravidel“ a „nevhodné chování“. Francouz rozhodnutí komentoval: „Teď už vím, jaké to je na olympiádě, a jsem rád, že odjíždím. Byl to dobrý trénink. To ostatní není důležité.“ Později se za své vyjádření omluvil.

Olympijský turnaj skončil už v prvním kole pro světovou jedničku a nejvýše postaveného hráče v soutěži Srba Novaka Djokoviće, který v repríze utkání o bronz na předchozích hrách v Londýně opět nestačil na vytáhlého Juana Martína del Potra z Argentiny, který na turnaji startoval díky žebříčkové ochraně a Srba zdolal dvakrát v tie-breaku; v prvním 7–4 a ve druhém 7–2. Emotivně pohlcený Del Potro, který v den utkáním uvízl na 40 minut ve výtahu v olympijské vesnici, uvedl po utkání: „Byl to skvělý večer. Vážně jsem nečekal, že bych mohl vyhrát. Novak mi hned po zápase řekl pár laskavých slov. To jsem ocenil.“

Soutěž mužské dvouhry

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  ''(1. kolo)
 {{flagIOCathlete|Andy Murray|GBR|2016 Summer}} (vítěz, zlatá medaile)
  (semifinále, 4. místo)
  (semifinále, bronzová medaile)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (2. kolo)
  (3. kolo)

  (3. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (2. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (2. kolo, odstoupil pro zranění pravé nohy)
  (1. kolo)
  (3. kolo)
  (2. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-35 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále| RD2=Semifinále| RD3=Finále o zlatou medaili| 3rd=Zápas o bronzovou medaili|RD1-seed1=PR
|RD1-team1=|RD1-score1-1=7|RD1-score1-2=77|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=10
|RD1-team2=
|RD1-score2-1=5
|RD1-score2-2=64
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3=|RD1-score3-1=2
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4= 
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=2

|RD1-seed5=6
|RD1-team5=
|RD1-score5-1=64
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=66
|RD1-seed6=4
|RD1-team6=
|RD1-score6-1=77
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=78

|RD1-seed7=12
|RD1-team7=
|RD1-score7-1=0
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=62
|RD1-seed8=2
|RD1-team8=
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=4
|RD1-score8-3=77

|RD2-seed1=PR
|RD2-team1=|RD2-score1-1=5
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=77
|RD2-seed2=3
|RD2-team2=
|RD2-score2-1=7
|RD2-score2-2=4
|RD2-score2-3=65

|RD2-seed3=4
|RD2-team3=
|RD2-score3-1=1
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4=|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=PR
|RD3-team1=
|RD3-score1-1=5
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=2
|RD3-score1-4=5
|RD3-seed2=2
|RD3-team2=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikovaní hráči 
Mezinárodní tenisová federace oznámila 56 kvalifikovaných hráčů do olympijského turnaje na základě jejich žebříčkového postavení z pondělního vydání 6. června 2016, pokud splňovali i doprovodná kritéria startu. Limitujícím faktorem byla účast maximálně čtyř olympioniků z jednoho státu, respektive národního olympijského výboru (NOV).

Pokud byli mezi prvními padesáti šesti hráči žebříčku více než čtyři tenisté jednoho národního svazu, pak do turnaje mohli nastoupit pouze čtyři nejvýše klasifikovaní. Místa tenistů z pátých a dalších pozic v redukovaných národních žebříčcích nahradili hráči klasifikovaní za 56. pozicí žebříčku, kteří současně splňovali podmínku hranice čtyř olympioniků na konkrétní stát. Zbylých osm míst do počtu 64 hráčů soutěže bylo uděleno ve formě divokých karet, z toho šest jich rozdal Olympijský výbor ITF a dvě určila Tripartitní komise tenistům z malých států.

Hráči museli být také součástí nominace týmu alespoň ve třech mezistátních utkáních Davis Cupu olympijského cyklu 2012–2016, z toho minimálně v jednom ročníku mezi lety 2015–2016. Výjimkou se stali hráči, jejichž družstvo odehrálo alespoň tři ze čtyř sezón v zonálních základních skupinách nebo pokud tenista dosáhl minimálně 20 celkových nominací v Davis Cupu. Pro tyto hráče se kritérium snížilo na dvě povinné nominace v letech 2012–2016.

Seznam tenistů

Odkazy

Poznámky

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2016